

События 
 Выпущен опытный состав модели 81-718/719.
 1 марта — открыт северный радиус Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Открылись станции «Дмитровская», «Тимирязевская», «Петровско-Разумовская», «Владыкино» и «Отрадное» — последние станции в Москве до распада СССР.
 27 апреля — открыт Свердловский метрополитен (ныне Екатеринбургский метрополитен). Первый пусковой участок с тремя станциями: «Проспект Космонавтов», «Уралмаш» и «Машиностроителей».
 30 апреля — на Узбекистанской линии Ташкентского метрополитена открыты станции «Тинчлик» и «Беруни».
 28 мая — в Минском метрополитене между станциями «Купаловская» и «Пролетарская» Автозаводской линии открылась станция «Первомайская».
 1 июня — открыты 2 станции Мюнхенского метрополитена: «Баслер Штрассе» и «Фюрстенрид Вест». В Мюнхене теперь 68 станций.
 26 июля — открыта станция Новосибирского метрополитена «Площадь Маркса».
 26 августа — станция Киевского метрополитена «Площадь Октябрьской революции» переименована в «Площадь Независимости».
 9 сентября — открыта первая очередь полностью автоматической Линии D Лионского метрополитена от станции Горж де Лу до станции Гранж Бланш.
 9 ноября — открытие участка Porscheplatz — Berliner Platz Эссенского метрополитена.
 30 декабря — открыты последние участки метрополитенов в истории СССР:
 второй участок Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена длиной 4,4 км с двумя станциями: «Дружбы народов» и «Выдубичи».
 52-я, 53-я и 54-я станции Ленинградского метрополитена: «Лиговский проспект», «Достоевская», «Садовая».

Транспорт в 1991 году
Годы в истории метрополитена